Zkratka EtBr může mít více významů:

 Ethidium bromid
 Bromethan neboli ethylbromid